Сопичичи има више значења:

 Сопичичи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сопичичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сопичичи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сопичичи, Сопочичи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику